Potvrzení, ověření či obecně osobní dokument, () znamená potvrzení o trvajícím stavu, jeho platnosti, či o dosažení mety:
 identifikační karta – osobní dokument: průkaz totožnosti
 přístupové údaje (informační technologie) – přístupové údaje (hesla, uživatelská jména, klíče), podle kterých se v informačních technologiích řídí přístupová práva k datům a oprávnění k aplikacím
 vysokoškolský diplom a další diplomy
 certifikát – například potvrzení o splnění kvalifikace, o dokončení vzdělávacího kurzu, o úspěšném splnění zkoušky
 bezpečnostní prověrka
 kvitance – stvrzenka od věřitele dlužníkovi o doplacení dluhu

Související články 
 pověření – mít úkol a povinnost proaktivně konat
 oprávnění – mít pasivní právo konat dle vlastní libovůle
 odznak

Externí odkazy